Regeringsformatie België 1978 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België oktober 1978, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Tindemans IV
Regeringsformatie België 1978-1979, regeringsformatie na de verkiezingen van 17 december 1978